Шемяково — название нескольких населённых пунктов:
 Шемяково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Шемяково — деревня в Апастовском районе Республики Татарстан.